« Randonue » est un mot-valise construit à partir des mots  et nue, qui consiste à profiter de la sensation de bien-être et de liberté que procure un corps débarrassé de vêtements, lors de balades en pleine nature.

Certains préfèrent l'orthographe « randonnue », plus proche du mot «  ». Enfin, l'orthographe « rando-nue » présente l'avantage de montrer autour de quels mots est bâti ce concept. À ce jour, aucun organisme de normalisation n'a choisi de privilégier l'une des trois orthographes.

Depuis que les tribunaux ne condamnent pratiquement plus la nudité non sexuelle dans la nature, cette pratique devient un loisir prisé du monde naturiste. En tant que randonneurs, ils aiment avant tout être au contact de la nature dans un environnement préservé, comme sur les sentiers permettant de découvrir le potentiel de la randonnée en Sardaigne.

Lien avec les lieux d'hébergement
Certains naturistes jugent artificiel d'avoir à fréquenter des lieux clos pour être autorisés à ôter leurs vêtements et préfèrent la randonue. Mais même dans ce cas-là, les centres naturistes peuvent servir de lieu d'hébergement lorsque des randonues sont organisées pendant plusieurs jours autour d'un point central.

Point de vue légal

En France, tout comme ailleurs en Europe, aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, la plupart des plaintes contre des personnes aperçues nues en pleine nature sont classées sans suite.

L'appréciation des risques réels donne lieu périodiquement à des discussions dans les forums de discussion naturistes :
 certains nient tout risque pénal
 d'autres mettent l'accent sur un risque certain.

Si l'on analyse les textes de loi français, on peut tout d'abord constater qu'aucun texte ne mentionne explicitement le droit à la nudité. Ce n'est pas le cas partout puisqu'en Espagne, ce droit est reconnu dans la Constitution.

Reste donc à savoir si d'autres textes interdisent ou limitent ce droit à la nudité. La notion d'outrage public à la pudeur ayant disparu du code pénal, le seul article pouvant poser problème est l'article 222-32 du nouveau code pénal relatif à l'exhibition sexuelle. Cet article stipule que 

On peut constater :
 qu'il figure dans la section ayant pour titre « Des agressions sexuelles »,
 que cette section commence par 4 articles relatifs au viol,
 puis 5 articles relatifs aux « autres agressions sexuelles », l'article 222-32 étant le  de la série,
 qu'enfin, un article relatif au « harcèlement sexuel » vient immédiatement après l'article 222-32 et permet de clore le sujet.

Ceux qui nient tout risque pénal argumentent que la nudité simple ne peut être interprétée comme de l'exhibition sexuelle, au sens de la section du code pénal relative aux « agressions sexuelles ».

On peut d'ailleurs constater que, pour la ville de Paris où le naturisme (notamment sur les berges de la Seine) est explicitement interdit, les contrevenants étaient passibles d'une contravention de  durant l'été 2006, ce qui est sans commune mesure avec les sanctions pénales prévues en cas d'exhibition sexuelle.

Néanmoins pour d'autres personnes les risques sont réels. Elles soulignent que toute loi est sujette à interprétation, et que toutes les interprétations ne sont pas forcément favorables. Il faut dire que la pratique de la nudité en public (hors espaces dédiés) n'est pas courante en France. Une certaine peur de l'inconnu peut donc engendrer des réticences. Par ailleurs, un acquis culturel séculaire peut faire que certaines personnes se sentent dans leur bon droit de dénoncer la vue de personnes nues.

Mais le risque apparaît très limité :
 il n'y a aucune raison juridique de distinguer les randonneurs naturistes, des bronzeurs ou des baigneurs naturistes,
 il n'y a encore eu aucun procès ayant fait l'objet d'un jugement publié, concernant spécifiquement la randonue, alors que celle-ci se développe au fil des années.

Pour le dernier point, on peut trouver plusieurs explications :
 Tout d'abord, les « randonueurs » eux-mêmes prennent des précautions pour éviter de choquer, ou simplement de surprendre (voir chapitre suivant).
 Ensuite, l'évolution des mentalités, fait que la vue de personnes nues en pleine nature ne choque pas la plupart des gens au point d'entraîner des dépôts de plaintes.
 Enfin, en matière pénale, le parquet dispose de l'opportunité des poursuites. En cas de dépôt de plainte, il n'est pas certain qu'un procureur considère qu'un délit est constitué dans les cas de nudité simple.

Néanmoins, en décembre 2006, durant le tournage d'une émission de télévision, un naturiste a subi une arrestation musclée, alors que, nu dans sa voiture, il venait de commander des plats à emporter à un McDonald's. Il a finalement accepté de payer une amende dans le cadre d'une composition pénale. Bien que ce cas de nudité soit en marge de la randonue, il peut expliquer que certaines plaintes pour nudité n'aillent pas jusqu'au procès.

Si la majorité des randonueurs sont confiants par rapport aux risques pénaux liés à leur activité, la Fédération française de naturisme estime quant à elle que la pratique de la nudité en dehors de ses centres de vacances, constitue une exhibition sexuelle. Également, si le délit d'outrage public à la pudeur n'existe plus dans le nouveau code pénal, les éditions 2007 du code pénal chez Dalloz et Litec mentionnent encore des jurisprudences, dont une d'avant l'an 1900 ! Cette référence à un ancien délit peut entraîner confusion qui ne va pas dans le sens d'une dépénalisation totale de la nudité simple.

En juin 2007 une association, l'Association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL) s'est créée dans le but d'

Aspects pratiques 

Source.

Précautions à prendre 
Tout d'abord, la possibilité de rencontrer des gens habillés existe toujours. Certains préfèrent pratiquer la randonue en semaine ou/et éviter les heures d'affluence pour rencontrer moins de promeneurs. De plus, les organisateurs de randonues essayent de choisir des chemins peu fréquentés.

Il est conseillé de garder à portée de main un habit à enfiler si d'autres promeneurs sont croisés, ou plus simplement si l'on vient à traverser une route. Les vêtements d'urgence les plus pratiques à mettre sont le pagne et le short rapide (un short décousu à l'entrejambe ainsi que sur un côté, que l'on referme grâce à du velcro).

Si malgré tout, on rencontre des personnes habillées, l'important est de garder une attitude naturelle. La grande majorité des rencontres se passe avec le sourire. Les rencontres les plus imprévisibles concernent le passage de VTT, mais elles sont de très courte durée.

En cas de rencontre de personnes hostiles (notamment gardes forestiers ou gendarmes), la tentative de fuite est à éviter car elle donne l'impression que le randonueur a mauvaise conscience. Ne pas hésiter à discuter calmement en mettant l'accent sur le caractère isolé du chemin emprunté, sur le fait qu'on dispose d'un vêtement à portée de main (qui aura pu être remis). La connaissance des termes de la loi (voir ci-dessus) peut être utile face aux tentatives d'intimidation.

Les problèmes concernent surtout des promenades d'hommes seuls. Dans un cas récent (été 2006) où un homme seul a été interpellé à cause de sa nudité, le problème est qu'il avait choisi sans le savoir un coin de forêt se trouvant être un lieu de rencontres à caractère sexuel. Un groupe de personnes nues passe mieux en cas de rencontre avec des personnes habillées. Et certains organisateurs estiment que la présence de femme(s), voire d'enfant(s), dans un groupe pourra lui donner un aspect rassurant.

Un groupe de 33 naturistes en randonue dans le Gard avait été dénoncé et était attendu au point de départ par 2 gendarmes en . Les naturistes ayant rappelé les textes du code pénal, les gendarmes ont laissé se dérouler la randonnée dans le domaine public, et une quarantaine de personnes croisées ont été interviewées et ont déclaré n'être nullement gênées, puisque prévenues par ailleurs par un panneau sur lequel était indiqué « À partir de cet endroit vous pouvez rencontrer des naturistes ».

Une des solutions également est, avant d'organiser une randonue, de regarder sur Internet des images satellites du lieu à visiter, et de considérer comme suspectes la présence de zones laissées en blanc dans l'image. Ce problème n'est pas spécifique à la randonue, même si le choix de lieux peu fréquentés peut le favoriser.

Équipement 

L'équipement peut varier fortement selon le type de randonue effectuée. L'équipement nécessaire est très différent selon qu'on se limite à une promenade de quelques heures en terrain plat ou que l'on participe à une semaine de randonues dans les Alpes entre l'Allemagne et l'Italie.

La sensation de bien-être et de liberté que procure un corps débarrassé de vêtements s'accommode mal du port d'un sac à dos. Pour des promenades assez courtes sans difficulté particulière, il peut être intéressant d'éviter de s'alourdir les épaules. Un simple sac banane au niveau de la taille pourra contenir le short rapide, les clés du véhicule si nécessaire, un ou deux pansements, une boussole si le temps est couvert… sans perturber la sensation de nudité. Une carte géographique du lieu est bien sûr souhaitable, mais sans qu'il soit indispensable que tous les membres du groupe aient la leur.

Si l'on choisit l'équipement minimal, une bonne idée peut être de déposer au préalable sur le parcours des bouteilles d'eau, voire de la nourriture. Mais en cas d'erreur de parcours, ce sera aussi une bonne méthode pour rentrer très léger !

Pour des trajets plus longs ou pour être plus autonome, un petit sac à dos léger style sac d'écolier pourra contenir de l'eau, de la nourriture (pique-nique + quelques aliments énergétiques pour le goûter) et une serviette pour s'éponger la sueur voire pour les pauses ou baignades improvisées dans quelques ruisseaux (même si l'absence de vêtements permet aussi s'essorer avec la main puis de sécher à l'air libre).

Si la marche pieds nus peut être agréable dans l'herbe ou le sable, la présence de cailloux ou de plantes épineuses risque de lui faire perdre son intérêt. La rencontre du pied avec des débris de verre ou de métal peut être dangereuse. Le randonueur aura donc souvent des chaussures. Là encore, pour les trajets sans difficulté en terrain plat, une paire de chaussures de sport, de préférence avec des semelles crantées conviendra parfaitement. Pour les chaussettes, on prendra dans ce cas des chaussettes basses.

Dans le cas de randonues plus sportives ou en terrain accidenté, les règles de sécurité des randonnées habillées s'appliquent. On prendra alors un vrai sac à dos de randonnée confortable (qui ne colle pas au dos), des chaussures de randonneur qui tiennent bien les chevilles et de bonnes chaussettes en coton.

Un autre équipement, parfois utile pour franchir certains passages ou soulager le dos : le bâton de marche, que vous aurez vous-même la fierté de confectionner avec une branche de châtaignier, à moins de l'acheter dans un magasin de sport.

En été, pensez aux lunettes de soleil, si vous n'êtes pas déjà bronzé ou si vous craignez les brûlures, à une crème solaire bien adaptée à votre peau, à la casquette ou au chapeau.

La trousse de premiers soins pourra contenir compresses, pansements, antiseptique, crème traitant les piqûres d'insectes, ciseaux, pince à épiler, aspi-venin, arnica. Au-delà du , un spray répulsif anti-tiques que l'on se vaporisera au bas des jambes avant de partir, ou des tire-tiques (petits pieds de biche en plastique), seront également utiles.

Le temps peut changer très vite lors d'une courte randonue. Même s'il est très agréable quelquefois d'être nu(e) sous une averse d'été, un coupe-vent léger ou un vêtement chaud et imperméable sont conseillés suivant les régions.

Réseaux sociaux 
En France, et plus généralement en Europe francophone, une liste de discussion Internet très active permet aux personnes intéressées par la randonue de se rencontrer par régions et d'en organiser ensemble.

Notes et références

Bibliographie 

 Richard Foley, Randonue, RFI Technical Services, 2016.

Voir aussi

Articles connexes
 Activités naturistes

Liens externes
Articles traitant de la randonue sur vivrenu.com
L'En dehors, quotidien anarchiste en ligne

Tourisme naturiste
Randonnée